La palabra cochinilla puede referirse a:

 El orden de hemípteros Coccoidea, con unas 2000 especies de insectos parásitos de plantas cuyo nombre vulgar es «cochinillas».
 Dactylopius coccus, la «cochinilla grana» o «cochinilla del carmín».
 Kermes vermilio, la «cochinilla de las encinas».
 El carmín (o «cochinilla» o «carmesí» o «grana» o «quermes»), el pigmento rojo que se extrae de las especies anteriores.

Además, puede hacer referencia a:

 El suborden de crustáceos Oniscidea, cuyo nombre vulgar es  «cochinillas de humedad».

Enlaces externos